Nerezi steht für:
 Nerezi (Struga), Dorf im Westen Mazedoniens
 Nerezi (Gorno), Dorf in Nordzentralmazedonien
 Kirche St. Panteleimon (Nerezi), ausgemalt vom sogenannten Meister von Nerezi